Sezon (1963) był 19. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 26 kwietnia 1963 i trwały do 13 października 1963. Tytuł obroniła drużyna SK Brann.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1963 w piłce nożnej